Tonalismo – tecnica tipica della tradizione artistica veneziano-veneta del Cinquecento
 Tonalismo – movimento artistico statunitense emerso lungo la fine dell'Ottocento
 Tonalismo – movimento artistico australiano emerso agli inizi del Novecento

Altri progetti